Патолоја има више значења:

 Патолоја (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Патолоја (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику